Chris Lofton – cestista statunitense
 Cirroc Lofton – attore statunitense
 James Lofton – giocatore di football americano statunitense
 Michael Lofton – ex schermidore statunitense
 Ramona Lofton, nota come Sapphire – scrittrice e poetessa statunitense
 Zach Lofton – cestista statunitense